Чемпіонат Кіпру з футболу 2001—2002 — 63-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном став АПОЕЛ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Анортосіс взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубка Кіпру 2001—2002.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

2001—2002
Кіпр
Кіпр
2001 на Кіпрі
2002 на Кіпрі